Ahmed Zarrouk est le nom de plusieurs personnalités :

 Ahmed Zarrouk (?-1881), un mamelouk, général et ministre tunisien ;
 Ahmed Zarrouk (1963- ), un juriste et homme politique tunisien.